Lusitânia Expresso steht für:

 Lusitania (Zug), eine Nachtzugverbindung zwischen Lissabon und Madrid
 Lusitânia Expresso, ein Schiff osttimoresischer Aktivisten, siehe Mission Frieden in Timor